Лебамба, Станислав Марсельевич (род. 1988) — российский футболист.
 Лебамба — маленький город на юго-западе Габона.